Die Saison 2022/23 der Oberliga Niedersachsen ist die 76. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niedersachsen und die fünfzehnte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 5. August 2022 eröffnet.

Teilnehmer 

Für die Oberliga Niedersachsen 2022/23 qualifizierten sich folgende Mannschaften sportlich:
 die Absteiger aus Niedersachsen aus der Regionalliga Nord 2021/22:
  Lüneburger SK Hansa
  HSC Hannover
 die verbliebenen Mannschaften der Oberliga Niedersachsen 2021/22:
  SC Spelle-Venhaus
  1. FC Germania Egestorf/Langreder
  Heeslinger SC
  VfL Oldenburg
  Lupo Martini Wolfsburg
  SV Ramlingen-Ehlershausen
  SV Arminia Hannover
  FT Braunschweig
  MTV Eintracht Celle
  Rotenburger SV
  TuS Bersenbrück
  MTV Gifhorn
 die Aufsteiger aus den vier Staffeln der Landesliga 2021/22:
 Landesliga Braunschweig: FSV Schöningen
 Landesliga Hannover:  TSV Pattensen
 Landesliga Lüneburg:  SV Ahlerstedt/Ottendorf
 Landesliga Weser-Ems:  SC Blau-Weiß Papenburg

Statistiken

Tabelle 

 || 
 || ()

 || rowspan="4" |

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2022
Oberliga Niedersachsen 2022 23